Mrazík je slovo, které se vyskytuje ve více použitích: 

 Mrazík čili Děda Mráz, postava slovanské mytologie
 Mrazík, sovětský pohádkový film z roku 1964
 Dva mrazíci, animovaný český film Jiřího Trnky z roku 1954

 mráz, meteorologický jev
 přízemní mrazík

Související články 
 Mrazilka

Externí odkazy